Kazama (giapponese: 風間) è un cognome giapponese

Persone 

 Kensuke Kazama – fotografo giapponese
 Sadao Kazama –  lottatore giapponese di Lotta greco-romana
 Shinji Kazama – motociclista giapponese
 Shinjiro Kazama – linguista giapponese
 Shunsuke Kazama – attore giapponese
 Yasuyuki Kazama – automobilista sportivo giapponese
 Yūto Kazama – doppiatore giapponese

Personaggi immaginari 

 Akira Kazama, personaggio di Rival Schools e Project Justice
 Asuka Kazama, personaggio di Tekken
 Daigo Kazama, personaggio di Rival Schools e Project Justice
 Kazama Chikage, personaggio di Hakuōki
 Kazuki Kazama, personaggio di Samurai Shodown
 Jin Kazama, personaggio di Tekken
 Jun Kazama, personaggio di Tekken
 Shin Kazama, protagonista di Area 88
 Shinji Kazama, personaggio di Full Metal Panic!
 Sogetsu Kazama, personaggio di Samurai Shodown
Tōru Kazama, personaggio di Shin Chan
 Soya Kazama, personaggio di World Trigger